Конвой №2023 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у травні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі в архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї, а місцем призначення при цьому був атол Трук на сході Каролінських островів (ще до війни тут була створена потужна база ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів). 

До складу конвою увійшли транспорти Маясан-Мару, Тацутаке-Мару та Кінай-Мару, а ескорт складався із ескадреного міноносця «Кійонамі».

3 травня кораблі вийшли з Рабаулу та попрямували на північ. Хоча на комунікаціях  архіпелагу Бісмарка активно діяли підводні човни США, проте проходження конвою №2023 відбулось без інцидентів і 6 травня він прибув на Трук.

Втім, вже через кілька днів при наступному переході з Труку до Йокосуки Тацутаке-Мару та Кінай-Мару були потоплені підводними човнами.

Примітки 

2023

2023